Solignac bezeichnet verschiedene Gemeinden und Verwaltungsbereiche in Frankreich:

 Solignac (Haute-Vienne), eine Gemeinde im Département Haute-Vienne 
 Kanton Solignac-sur-Loire, einen Kanton im Département Haute-Loire 
 Solignac-sur-Loire, eine Gemeinde im Département Haute-Loire 
 Solignac-sous-Roche, eine Gemeinde im Département Haute-Loire 

Solignac bezeichnet:
 Solignac (Automarke), ehemalige französische Automobilmarke